Бори́с Иванов:
 Иванов, Борис Алексеевич (1915—1983) — советский деятель органов госбезопасности, генерал-лейтенант.
 
 Иванов, Борис Владимирович (1920—2002) — советский и российский актёр.
 Иванов, Борис Григорьевич (1908—1964) — советский кинорежиссёр.
 Иванов, Борис Евгеньевич (1886—1975) — литератор-пушкинист.
 
 
 
 Иванов, Борис Павлович (1888—1933) — юрист.
 
 Иванов, Борис Семёнович (1916—2001) — советский деятель спецслужб, генерал-лейтенант.
 Иванов, Борис Сергеевич (1937—2013) — советский и российский журналист, писатель.
 Иванов, Борис Фёдорович (1949—2015) — советский, русский писатель-фантаст.